Мондін-де-Башту
 Мондін-де-Бейра